Rangordnung steht für:

 Rangordnung, auch Ranking oder Rangliste, Reihenfolge vergleichbarer Objekte mit bewertender Sortierung
 Rangordnung (Biologie), Hierarchie in der Verhaltensbiologie

 Rangordnung (Grundbuch Deutschland), gesetzlich festgelegte Reihenfolge mehrerer im selben Grundbuch eingetragener Rechte
 Rangordnung (Grundbuch Österreich)

Siehe auch:
 Rangordnung des Rechts (Normenhierarchie)
 Protokollarische Rangordnung
 Rangordnungsfilter (digitale Bildverarbeitung)

 Rangliste, Rang (Begriffsklärungen)
 Reihenfolge (eindimensionale Aufreihung)
 Hierarchie (Über-/Unterordnung)